Ravissement peut faire référence à :
 Une extase ou transport de joie.
 Un enlèvement ou retrait violent d'une personne du cours de sa vie.

Arts 
 Le Ravissement de Saint-Paul, un tableau peint par Nicolas Poussin vers 1650 (Voir sur Wikidata) ;
 Le Ravissement, un poème de Friedrich Schiller écrit en 1854  ;
 Le Ravissement d'Andromède, un poème de José-Maria de Heredia écrit en 1893  ;
 Le Ravissement de Psyché, un tableau peint par William Bouguereau en 1895 ;
 Au ravissement des dames, un court-métrage franco-belge sorti en 1913 ;
 Le Ravissement de Lol V. Stein, un roman de Marguerite Duras paru en 1964 ;
 Le Ravissement de Vénus, un tableau peint par Raymond Lavoie en 1983 (Voir sur Wikidata) ;
 Le Ravissement de Britney Spears, un roman de Jean Rollin paru en 2011.

Voir aussi